Storie naturali – raccolta di racconti di Primo Levi
 Storie naturali – raccolta di racconti di Jules Renard
 Storie naturali – raccolta di piece teatrali di Edoardo Sanguineti